Die Liste der Länderspiele der neukaledonischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der neukaledonischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Da die 1928 gegründete Fédération Calédonienne de Football erst 2004 in die FIFA aufgenommen wurde, werden die meisten Spiele von der FIFA nicht gezählt.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage Neukaledoniens
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg Neukaledoniens
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1951 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
New Caledonia - List of International Matches (Stand 19. Mai 2004, zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2005)
FIFA-Länderspielstatistik für Neukaledonien

Neukaledonien
!